Nathaniel Johnson (n. 1977), cestista statunitense
Nathan Johnson (n. 1979), cestista statunitense